Чемпионат Туркмении по футболу 2013 — 21-й чемпионат Туркменистана по футболу среди команд высшей лиги.

В борьбе за первенство старт взяли 10 команд. Чемпионский титул завоевал МТТУ (Ашхабад). Призовые второе и третье места заняли «Балкан» (Балканабад) и «Алтын Асыр» (Ашхабад) соответственно. Лучшим бомбардиром стал Мамедали Караданов («Балкан»), который отличился 26 раз.

Список участников 

4 команды представляли Ашхабад — «Алтын Асыр», «Ашхабад», МТТУ и «Талып спорты». «Балкан» из Балканабада и «Шагадам» из Туркменбашы представляли Балканский велаят. По одной команде — «Ахал», «Багтыярлык-Лебап», «Мерв» и «Дашогуз» — выставили Ахалский, Лебапский, Марыйский и Дашогузский велаят. Из первой лиги квалифицировалcя «Дашогуз».

Турнирная таблица

Лучшие бомбардиры 
 данные по состоянию на конец сезона

Хет-трики

Примечания

Ссылки 
 Чемпионат Туркменистана  на сайте ФИФА

2013
Туркмения
Спорт в Туркменистане в 2013 году